Амгу́нь — многозначный термин:
 Амгунь — река в Хабаровском крае.
 Амгунь — посёлок сельского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Амгунь — железнодорожная станция в Солнечном районе Хабаровского края.